Kunegunda – imię żeńskie pochodzenia germańskiego. Wywodzi się od słów kuni „(ktoś) ze szlachetnego rodu” oraz gund „walka”, można określić jego pierwotne znaczenie jako „walcząca dla swojego rodu”. Jego zdrobnieniem powstałym na gruncie węgierskim jest Kinga, stąd polskie Kinga.

Kunegunda imieniny obchodzi: 3 marca i 24 lipca.

Znane osoby noszące to imię:
 Kunegunda Luksemburska – święta, żona cesarza Henryka II
 Święta Kinga (Święta Kunegunda) – węgierska księżniczka, księżna krakowska i sandomierska, zakonnica
 Kunegunda Czeska (Przemysłowna) – królewna czeska
 Kunegunda Habsburg – arcyksiężniczka austriacka, księżna Bawarii
 Kunegunda Halicka – królowa czeska
 Kunegunda Łokietkówna – córka Władysława I Łokietka
 Teresa Kunegunda Sobieska – królewna polska, księżna bawarska
 księżniczka Kunegunda – legendarna księżniczka z Chojnika

Żeńskie imiona germańskie